Pseudostomella är ett släkte av bukhårsdjur. Pseudostomella ingår i familjen Thaumastodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Pseudostomella